Не́вель — город в России, административный центр Невельского района Псковской области, также Невель является административным центром сельских поселений Ивановской и Плисской волостей.

География 
Город Невель расположен примерно в 240 километрах к юго-востоку от Пскова на берегу одноимённого озера Невель.

История

Борьба за Невель 
Название соответствует названию озера Невель (Невль), которое, предположительно, может происходить от прибалтийско-финского nevo — болотистое, вязкое, топкое место.

Название Невель упоминается в Духовной грамоте (завещании) Великого князя Ивана III от 1504 года: «Да сыну же своему Василью даю … волости Березаи, Невле, Усваи, Ловцо …».

Невельские земли в разное время принадлежали Московскому и Литовскому княжествам, Речи Посполитой и Русскому царству. По мирному договору 1508 года Невель остался за Русским государством.

В 1562 году воевода Андрей Курбский не смог одержать победу над литовцами в бою под Невелем, за что его впоследствии укорял в послании Иван Грозный: «Како же убо под градомъ нашимъ Невлемъ пятьюнадесятъ тысящъ четырёхъ тысящъ не могосте побити…». С. М. Соловьёв считал, что эта неудачная битва стала решительным побуждением для Курбского к бегству из России. Однако в том же году Невель был вновь взят московскими войсками.

В своей Духовной грамоте в 1572 году царь упоминает Невель трижды — как озеро, как город и как волость: «Да сына же своего Ивана благословляю городы, что есми поставил, с Божиею волею, на Литовском рубеже: город Велижь, город Заволочье, город Себежь, город Поповичь на Невле… Сыну жь моему Ивану даю город Луки Великия, да город Невль, город Острое, с волостми, и с путми, и с селы, и со всеми пошлинами. А Луцкия волости: Березу, Невль, Усвои, Ловце, …как было при мне».

Несмотря на упоминание Иваном Грозным Невеля как города, на протяжении большей части XVI—XVIII веков Невель обычно считался не городом, а местечком.

В 1580 году войска нового короля Речи Посполитой Стефана Батория вновь взяли Невель, причём деревянный замок — основное укрепление Невеля — был частично взорван, а частично сожжён поляками. По окончании Ливонской войны и заключённому перемирию в 1582 году Невель был возвращён Российскому государству. Однако в 1617 году Невель был вновь взят войсками Речи Посполитой, которой и был передан по заключённому в 1618 году перемирию.

В 1623 году король Сигизмунд III Ваза даровал Невелю магдебургское право и герб: на серебристом поле поверженный воин — Голиаф, над которым стоит Давид с мечом.

В 1633 году в ходе Смоленской войны Невель был взят русским войском во главе с воеводой М. Б. Шеиным, но завершивший в 1634 году войну мирный договор подтвердил принадлежность Невеля Речи Посполитой.

В середине XVII века начинается переселение на Невельщину евреев, которые вскоре составили значительную часть населения местечка, ставшего важным очагом еврейской культуры. 1 июня 1654 года Невель вновь был взят русскими войсками под начальством В. П. Шереметева. Андрусовское перемирие 1667 года, завершившее русско-польскую войну 1654—1667 гг., закрепило переход Невеля к Русскому царству.

В 1678 году Невель вместе с Велижем и Себежем вновь был передан Речи Посполитой; при этом король Речи Посполитой Ян III Собеский взял на себя обязательство не притеснять проживавшее в этих трёх городах православное население и не принуждать их к переходу в католицизм или униатство (данное обязательство выполнено не было). Взамен Речь Посполитая отказывалась от возвращения Русским царством утраченного в ходе русско-польской войны 1654—1667 гг. города Киева с округом.

14 ноября 1762 года польский король Станислав Август Понятовский подтвердил Невелю магдебургское право и пожаловал новый герб — щит, поделённый на две части горизонтальной полосой. В нижней части изображён всадник (как на гербе Великого княжества Литовского, только на зелёном фоне), в верхней — половина российского герба, двуглавого коронованного орла. От нижней части этого герба и происходит современный герб города.

Невель в составе Российской империи 
28 мая 1772 года в результате первого раздела Речи Посполитой местечко Невель окончательно вошло в состав Российской империи.

В 1773 году местечко Невель было преобразовано в город. Он стал центром Невельского уезда, который первоначально входил в Полоцкую провинцию Псковской губернии, с 1777 года — в Полоцкую губернию, с 1796 года — в Белорусскую, а с 1802 года — в Витебскую губернии; при этом уезд входил в черту оседлости. В 1778 году был утверждён план города, а в 1781 году — его новый герб.

В 1812 году в Невель были эвакуированы губернские учреждения из Витебска; Отечественная война 1812 года города напрямую не коснулась.

А. М. Сементовский указывал, что в 1864 году в Невеле, «кроме 7 православных церквей, монастыря и одной часовни, находится 1 каменный костёл (XVII в.) и 9 еврейских школ, 36 каменных, 821 деревянный дом, 3 кожевенных и 2 кирпичных завода».

В 1905 году «церквей каменных в городе две, монастырь один, часовен 4; есть римско-католический каменный костёл и одна деревянная каплица; еврейских молитвенных домов 5 каменных и 9 деревянных. В Невле насчитывается до 14 тысяч жителей, из них евреев 8 тысяч… с Петербургско-Витебской железной дорогой пересекается строящаяся Бологово-Седлецкая».

В 1906 году о городе сообщалось следующее: «Величина заселённой его площади около 210 десятин. Улиц 28, переулков 10, … площадей 6. Домов каменных 232, деревянных 1222… Освещается город 110 керосиновыми фонарями. Водопровода нет… Низших учебных заведений 9, из них мужских 6. Библиотек 2. Больница 1 на 24 кровати. Гостиниц 6… Фабрик и заводов 10».

В 1910 году: «4 православные церкви, 1 костёл, 15 синагог, 3 православные часовни… 3 библиотеки, 1 типография, 1 типолитография. Клубная сцена 1, гимназия 1 (16 учителей, 304 учащихся). Учебных заведений 6».

Невель в советское время 
После революции (1918 — 1920 г.г.) в Невеле проживал философ Михаил Бахтин, преподававший в единой трудовой школе. Вокруг него сложился тесный круг единомышленников-интеллектуалов: В. Н. Волошинов, М. И. Каган, Л. В. Пумпянский, М. В. Юдина, Б. М. Зубакин.

Во время Гражданской войны город долгое время находился под контролем Белой армии. 

В 1930-ых годах не миновали Невель политические репрессии — были закрыты церкви, костёл, синагоги, арестованы религиозные деятели, рабочие польской национальности, известные евреи.

В годы Великой Отечественной войны город Невель и район пережили серьёзные испытания. Невель находился в полосе обороны 22-ой армии Западного фронта. Недалеко от города размещался армейский командный пункт. Уже 8 июля 1941 года на город был совершен первый крупный налёт авиации немецко-фашистских войск. 15 июля к городу прорвалась немецкая 19-ая танковая дивизия 57-го моторизованного корпуса (см. «22-я армия»). Западнее Невеля после тяжёлых оборонительных боёв попадают в окружение 112-ая и 98-ая стрелковые дивизии 51-го стрелкового корпуса. Выйти к своим смогли не более трети бойцов окружённых частей. Немецкие войска входят в Невель, откуда далее был нанесён удар в направлении на Великие Луки.

За время оккупации в 1941—1943 годах немецко-фашистские захватчики расстреляли в Невельском районе более восьми тысяч мирных граждан, в том числе целенаправленно уничтожили около двух тысяч евреев. Невельское гетто с его населением было уничтожено немецкой айнзацкомандой 9 в конце сентября 1941 года при содействии полевых частей вермахта, в последующее время были истреблены немногие выжившие при этом евреи. Были сожжены частично или полностью десятки деревень, тысячи людей вывезены на принудительные работы. Множество жителей погибло на фронтах войны и в плену. Всего погибло более двадцати тысяч жителей города и района. Захватчики разграбили или уничтожили культурные ценности, разрушили множество строений. Значительный ущерб городу принесли непосредственно боевые действия.

С самого начала оккупации на территории района стали действовать партизанские отряды. Территория Невельского района, вместе с соседними районами Псковской области, Белоруссии и Латвии входила в знаменитый Партизанский край. В результате народного сопротивления немецко-фашистским войскам был нанесён серьёзный ущерб в живой силе и технике.

6 октября 1943 года в ходе Невельской наступательной операции город Невель был освобождён от немецко-фашистских захватчиков частями 3-ей и 4-ой ударных армий Калининского фронта под командованием генерала армии Ерёменко А.И..

Город Невель являлся районным центром — с 1927 года в составе Великолукского округа Ленинградской области, c 1929 года — Западной области, с 1935 года — Калининской области, с 1944 года — Великолукской области, с 1957 года — Псковской области.

Население 

 Гендерный состав
На 1 января 1896 года в Невеле было 9062 жителя (4485 мужчин и 4577 женщин).

По Всесоюзной переписи населения СССР 1959 года в Невеле проживали 14 634 человека — 6465 мужчин и 8169 женщин.

 Национальный состав
На 1 января 1896 года согласно статистике, в городе было: иудеев — 4587 (50,6 %), православных — 3467 (38,3 %), католиков — 596 (6,6 %), протестантов — 142, мусульман — 15, представителей других вероисповеданий — 70.

В 1897 году в городе жили 9349 человек, в том числе евреи — 5831, белорусы — 2411, русские — 1009.

Застройка

Улицы и площади 

На сегодняшний день исторические названия сохранили улицы Взгорье, Замковая,  и Подгорная.

Промышленность 
 2 швейныe фабрики,
 1 обувная фабрика,
 3 металлообрабатывающие предприятия,
 филиал Лужского абразивного завода (занимает помещения бывшего льнозавода).
 комбикормовый завод Великолукского мясокомбината

По выпуску промышленной продукции лидируют предприятия пищевой и лёгкой промышленности. Объём выпуска продукции, работ и услуг в 2010 году составил 730 млн рублей.

Транспорт 
Невель является узлом автомобильного и железнодорожного сообщения.
Через город проходит автомагистраль E95.
Действуют два железнодорожных вокзала — Невель-1, Невель-2. Станция Невель-1 расположена на железнодорожной ветке Великие Луки — Полоцк, станция Невель-2 — на железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Витебск.

В городе имеется автостанция. Автобусное сообщение производится по направлениям на Великие Луки, Санкт-Петербург, Смоленск (через Усвяты - Велиж), Витебск, Псков (через Пустошка - Опочка).

Городской транспорт представлен 5 маршрутами:
 1. Льнозавод - Нефтебаза - Теплосети - Рынок - Дом Культуры - (заезд Городской стадион - ПМК-15) - Площадь Карла Маркса - Летний сад - КП - Улица Красных Партизан - АЗС-14
 2. Автоколонна - Школа - Молочный комбинат - Рынок - Дом Культуры - Площадь Карла Маркса - Школа №5 - Больница - станция Невель-1
 6. Автоколонна — Школа — Молочный комбинат - Рынок - Дом Культуры - Площадь Карла Маркса - Школа №5 - Больница - Пилорама - улица Великолукская
 8. Льнозавод — Нефтебаза — Теплосети - Рынок - Дом Культуры - Площадь Карла Маркса - улица Декабристов - улица Калинина — Колония
 9. Рыбный комбинат — Спецшкола - Гагрино - ж/д переезд - Рынок - Дом Культуры - Площадь Карла Маркса - Школа №5 - Больница - Пилорама - улица Великолукская

Достопримечательности 
 Невельский краеведческий музей, расположенный в здании бывшей почтовой станции (1831) на дороге Петербург — Одесса.
 Памятник воинам, погибшим при освобождении города в октябре 1943 года. Впервые памятник был построен в 1943 году из дерева, в апреле 1990 года проведена реставрация и обновление внешнего вида.
 Комплекс зданий купеческой застройки XIX века.
 Здание бывшей женской гимназии (ныне — филиал Великолукского политехнического колледжа) 1904 года постройки. Здесь в 1918-1920 гг. преподавал М. М. Бахтин.
 Памятник Маншук Маметовой.
 Кафедральный собор Троицы Живоначальной 1850-1860 гг. постройки. Ныне является вторым кафедральным собором Великолукской епархии.

Утраченные объекты 

 Костел святого Георгия (Юрия) и монастырь францисканцев. Здание было разрушено в 1960-е годы.
 Спасо-Преображенский мужской монастырь (XVII в.)
 Замок (XVI в.)
 Собор Успения Пресвятой Богородицы (XVIII в.)
 Здание синагоги
 Церковь Иоанна Богослова (начало XX в.)

Известные уроженцы 
 Аршанский, Эдуард Львович (1899—1974) — советский режиссёр, сценарист.
 Зайцев, Евгений Алексеевич (1908—1992) — народный художник БССР.
 Звягин Берке Борухович (Борис Борисович) (1921—2002) — специалист в области кристаллографии, профессор, доктор физико-математических наук.
 Левин, Владимир Соломонович (1897—1934) — комиссар Петроградского Военно-революционного комитета, первый начальник Военно-политического института Красной Армии.
 Левин, Давид Соломонович (1892—1920) — участник гражданской войны, комиссар дивизии, погиб в бою на Туркестанском фронте.
 Левин, Моисей Соломонович (1902—1968) — врач-психиатр, физиолог.
 Минин, Евгений Аронович (10.06.1949) — российско-израильский писатель, поэт, пародист, издатель.
 Невельский (Левин), Борис Соломонович (1891—1937) — секретарь ЦК профсоюзов металлургической промышленности УССР.
 Полятков, Николай Дмитриевич (1904—1974) — советский военачальник, полковник.
 Юдина, Мария Вениаминовна (1899—1970) — советская пианистка.
 Дэйнис Петрович Иван (1900-1985) — белорусский краевед, педагог.
 Павел Яковлевич Панкевич (1895-1938) — белорусский ученый, педагог, психолог, публицист.
 Татьяна Александровна Романова (род. 1925) — ученый в области почвоведения, Заслуженный деятель науки БССР.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Невельского района
 
 Невель в энциклопедии «Мой город»
 
 История герба Невеля
 Историческая справка по Невелю и его окрестностям
 
 

 
Районные центры Псковской области
Муниципальные образования Невельского района Псковской области
Городские поселения Псковской области